Bergamo steht für:
 Bergamo, Stadt in der italienischen Region Lombardei
 Provinz Bergamo, Provinz der italienischen Region Lombardei

Personen:
 Almiro Bergamo (1912–1994), italienischer Ruderer
 John Bergamo (1940–2013), US-amerikanischer Perkussionist und Komponist
 Paolo Bergamo (* 1943), italienischer Fußballschiedsrichter
 Rodolfo Bergamo (* 1955), italienischer Hochspringer